Стоян Върбанов може да се отнася за:

 Стоян Върбанов (борец)
 Стоян Върбанов (революционер)